Vitovlje (Travnik), een lokale gemeenschap in de gemeente Travnik, in Bosnië en Herzegovina
Vitovlje (Nova Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Nova Gorica